Румил () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина:
 Румил из Лориэна — второстепенный персонаж «Властелина Колец», один из разведчиков — хранителей границ Лориена. Имел братьев: Халдира и Орофина; последний, как и Румил, почти не владел Вестроном
 Румил из Тириона — эльф из Нолдор, создатель письменности сарати.

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина